Boccadifuoco – cognome italiano
 Francesco Boccadifuoco – politico italiano